Julia Schwaiger (* 21. Jänner 1996 in Zell am See) ist eine österreichische Biathletin.

Werdegang 

Julia Schwaiger stammt aus Saalfelden und ist Mitglied des örtlichen Heeressportvereins. Als Heeressportlerin, und somit Teil des Heeressportzentrums des Österreichischen Bundesheers, trägt sie derzeit den Dienstgrad Korporal. Sie ist die Tochter des alpinen Skitrainers Christian Schwaiger und fing bereits mit sieben Jahren mit Biathlon an. Ihr internationales Debüt hatte sie bei den Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2013 im österreichischen Obertilliach. Bereits ein Jahr später gewann sie bei den Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2014 im US-amerikanischen Presque Isle Gold im Einzelwettkampf und Bronze mit der österreichischen Damenstaffel. 2015 und 2016 gewann sie vier weitere Medaillen. Sie nahm an den Biathlon-Europameisterschaften 2014, 2015 und 2016 teil, erreichte aber in keinem Wettkampf das Podium. Ihr Debüt im Biathlon-Weltcup hatte sie bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 2015 im finnischen Kontiolahti. Mit einem 54. Platz im Einzelwettkampf und einem 95. Platz im Sprint verfehlte sie sowohl die Punkteränge als auch die Qualifikation für das Verfolgungsrennen. Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 2016 am Holmenkollen in Norwegen beendete sie das Einzelrennen auf Platz 50 und die Staffel – gemeinsam mit Lisa Hauser, Dunja Zdouc und Susanne Hoffmann – auf Platz 12.

Statistik

Platzierungen im Biathlon-Weltcup

Olympische Winterspiele 
Ergebnisse bei Olympischen Winterspielen:

Weltmeisterschaften

Weblinks 
 
 Athletenprofil auf der Website des österreichischen Skiverbandes

Einzelnachweise 

Biathlet (Österreich)
Sportler (Saalfelden am Steinernen Meer)
Mitglied des Heeressportverbandes
Olympiateilnehmer (Österreich)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
Österreicher
Geboren 1996
Frau